Гран-при Бахрейна 2021 года (официально ) — первый этап чемпионата мира «Формулы-1» в сезоне 2021. Первоначально должен был быть вторым в календаре, но запланированную первую гонку в Австралии перенесли на октябрь. Прошёл 26—28 марта на Международном автодроме Бахрейна в пустыне Сахир. Это был 17-й Гран-при Бахрейна в рамках «Формулы-1». Также этот этап стал третьей гонкой в Бахрейне, открывавшей сезон.

Льюис Хэмилтон начал этап в статусе действующего чемпиона мира, а его команда Mercedes — в качестве действующего обладателя Кубка конструкторов. Также британец выиграл предыдущий Гран-при Бахрейна 2020 года.

Этот этап стал дебютным для команд Alpine и Aston Martin.

Победу в квалификации одержал Макс Ферстаппен, в гонке же его опередил Льюис Хэмилтон, стартовавший вторым. Третьим стал Боттас, пятым — Перес, очковую зону дополнил гонщики Феррари и Макларена. Первые очки для себя заработал Цунода, а для своей команды "Астон Мартин" — Стролл. Алонсо хорошо квалифицировался 9-м, но в гонке сошёл. Феттель провел неудачный уикенд — в квалификации был оштрафован из-за жёлтых флагов, а в гонке — за столкновение с Оконом.

Шины 
Pirelli привезли следующие составы шин: в роли Hard, Medium и Soft используются составы С2, С3 и С4 соответственно.

Свободные заезды 
Все сессии возглавил Макс Ферстаппен на Red Bull. Во второй части Райкконен разбил машину, но ущерб оказался незначительным. У пятерых гонщиков за нарушение пределов трассы были удалены показанные результаты, причем с Боттасом это произошло целых четыре раза.

Квалификация 
Погода:  Ясно. Сухо. Воздух +30…28 °C, трасса +35…32 °C

Описание 
В первой части квалификации быстрейшее время показал Макс Ферстаппен, а вот вторым неожиданно оказался дебютант чемпионата Юки Цунода. Выбывшими оказались гонщики «Хаас», Окон, Латифи и Феттель, которому на обеих попытках помешали желтые флаги — пришлось замедлиться, причем сделал он это недостаточно сильно, вследствие чего получил ещё и штраф за превышение скорости.

Во второй части в первой попытке первенствовал Хэмилтон, но затем его опередили гонщики «Феррари» Сайнс и Леклер. Выбывшими оказались обе «Альфы Ромео», оставшиеся гонщики «Альфы Таури» и «Уильямса» Цунода и Расселл, а также Серхио Перес, который, таким образом, не смог выйти в финал квалификации в первой гонке за «Ред Булл».

В финале быстрейшим оказался Ферстаппен, далее места на старте завоевали Хэмилтон, Боттас, Леклер, Гасли и гонщики «Макларен». Ветеран Формулы-1 Алонсо в первой квалификации после возвращения смог квалифицироваться на хорошем 9-м месте.

Результаты 

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:36,833
|-
!colspan="8"|Источник:
|}

Комментарии

Гонка 
Погода:  Ясно. Сухо. Воздух 20 °C, трасса +28…26 °C

Описание 
По дороге на стартовое поле заглох автомобиль Переса, ему удалось снова завестись, но пришлось стартовать с пит-лейн. На старте Ферстаппен сохранил лидерство, хороший прорыв удался Феттелю, с последнго места переместившегося на 14-е, а Сайнс, напротив, опустился на 10-е. Мазепин вылетел и разбил машину, из-за чего выехал автомобиль безопасности. После его ухода столкнулись Риккардо и Гасли, результатом чего стал ещё один автомобиль безопасности, на этот раз — виртуальный.

В районе 12-15 кругов началась волна пит-стопов. Из лидеров первым в боксы поехал Хэмилтон, за счёт чего ему удалось опередить Ферстаппена. Ситуация с лидерство не изменилась и после вторых пит-стопов. Алонсо сошёл на 33-м круге, а на 45-м столкнулись Окон и Феттель. Виновным в аварии был признан последний — ему добавили 10 секунд к результату и два штрафных балла в супер лицензию — вдобавок к трём за нарушения на квалификации.

Ферстаппен подобрался к Хэмилтон на дистанцию атаки, но обогнать его так и не смог. Третьим финишировал Боттас. Норрис и Риккардо стали 4-м и 7-м, Леклер и Сайнс — 6-м и 8-м соответственно. Перес после прорыва стал 5-м, Цунода в дебютной гонке финишировал очках, 9-м. Замкнул десятку Стролл, как и в квалификации.

Итоговая классификация 

|-
!colspan="13"|Быстрый круг:  Валттери Боттас ( Mercedes) — 1:32,090, поставлен на 56 круге
|-
!colspan="13"|Источники:
|}

Комментарии

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 
 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира
 Официальный сайт Гран-при

Гран-при Бахрейна
Спорт в Бахрейне в 2021 году
Март 2021 года
2021 год в Бахрейне